Un climax /kli.maks/ est un point ultime ou culminant dans une succession ou progression à travers le temps. Ce terme, quasi-synonyme dacmé ou dapogée, est particulièrement employé, d'une part en littérature ou autres arts, de l'autre en écologie.

L’adjectif correspondant est climacique (« relatif au climax »).

Définitions 
Climax peut désigner :
 En littérature, le climax (d'un schéma narratif) désigne le point culminant d'un récit, le moment où la tension dramatique est à son comble, généralement à la fin des péripéties et avant le dénouement.
 Le climax désigne l'état final d'une succession écologique et l'état le plus stable dans les conditions existantes de terrain et climat.
 Le climax désigne le temps final particulièrement surprenant d'un tour de prestidigitation.
 Le climax est une figure de gradation rhétorique.
 En musique, le climax est le point culminant d'un morceau — notamment en musique symphonique romantique – moment où la nuance fortissimo et l'agitation musicale maximale sont obtenues grâce à un tutti orchestral.
 Le climax est, dans la Grèce antique, la procédure pour départager les adversaires du pugilat lorsque la rencontre est trop longue.
 Climax, en anglais, peut avoir le sens d'orgasme.

Cinéma et télévision 
 Climax!, une série télévisée des années 1950
 Climax est un court métrage français réalisé par Frédéric Sojcher (sorti en 2009)
 Climax est un film français de Gaspar Noé (sorti en 2018)

Littérature et presse 
 Climax est le nom d'une série de bande dessinée de Luc Brahy, Achille Braquelaire et Éric Corbeyran ;
 Climax est le nom d'un média écologiste français crée en 2021.

Musique

Album 

 Climax est le nom d'une compilation du chanteur français Alain Bashung.

Chanson 

 Climax est une chanson du chanteur Usher, présente sur l'album Looking 4 Myself sorti en 2012.
 Climax est le titre d'un morceau du groupe de Hip-Hop américain Slum Village, produit par J Dilla, sortie en 2000.

Groupe 
 Klimax est un groupe de musique cubain qui joue de la timba principalement.

Jeux vidéo 
 Climax Group est un studio britannique de développement de jeux vidéo
 Climax Entertainment, un autre studio japonais de jeu vidéo, lié à Sega

Toponyme

Climax, une ville de Saskatchewan.

Climax (Colorado)
 Climax (Géorgie)
 Climax (Kansas)
 Climax (Michigan)
 Climax (Minnesota)
 Climax Township (Michigan)
 Climax Springs (Missouri)

Autres 
 Locomotive Climax.
 Coventry Climax était un fabricant britannique de chariots élévateurs et de moteurs industriels. La firme a motorisé des Formule 1 dans les années 1950 et 1960 avec succès
 Qlimax est le nom d'un événement Hardstyle organisé par Q-Dance qui se déroule chaque année principalement aux Pays-Bas.

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de localités aux États-Unis